

Жінки 
 Коробкова Яна Сергіївна — переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2019», заслужений вчитель України.

Чоловіки 
 Коробков Павло Терентійович — Герой Радянського Союзу.
 Коробков Федір Григорович — Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Російські прізвища